

Località

 Padang – Sumatra Occidentale
 Padang – Isole Karimata
 Isola Padang – Provincia di Riau

 Padang – Kedah

 The Padang – Singapore